Horatio Nelson, een Britse admiraal
 Lord Nelson (schip), een Brits schip van The Jubilee Sailing Trust